|-
| (125501) 2001 WC32||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125502) 2001 WD32||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125503) 2001 WC34||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125504) 2001 WY34||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125505) 2001 WQ35||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125506) 2001 WS35||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125507) 2001 WX35||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125508) 2001 WG37||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125509) 2001 WQ37||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125510) 2001 WR37||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125511) 2001 WY37||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125512) 2001 WJ38||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125513) 2001 WN39||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125514) 2001 WY39||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125515) 2001 WV40||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125516) 2001 WJ41||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125517) 2001 WG43||||18 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125518) 2001 WW44||||18 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125519) 2001 WA46||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125520) 2001 WJ46||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125521) 2001 WY47||||19 листопада 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (125522) 2001 WG48||||19 листопада 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (125523) 2001 WH48||||19 листопада 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (125524) 2001 WK49||||25 листопада 2001||Обсерваторія Кінґснейк||Джон Маккласкі
|-
| (125525) 2001 WH51||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125526) 2001 WD57||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125527) 2001 WU63||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125528) 2001 WB64||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125529) 2001 WH65||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125530) 2001 WF73||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125531) 2001 WH83||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125532) 2001 WR84||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125533) 2001 WK85||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125534) 2001 WO85||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125535) 2001 WK86||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125536) 2001 WB88||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125537) 2001 WQ88||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125538) 2001 WK89||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125539) 2001 WN90||||21 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125540) 2001 WO90||||21 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125541) 2001 WQ90||||21 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125542) 2001 WU91||||21 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125543) 2001 WW92||||21 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125544) 2001 WW98||||19 листопада 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (125545) 2001 WC100||||24 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125546) 2001 XN||2001 XN||4 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125547) 2001 XJ3||||8 грудня 2001||Королівська обсерваторія Бельгії||Анрі Боффен
|-
| (125548) 2001 XA4||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125549) 2001 XC4||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125550) 2001 XY5||||7 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125551) 2001 XA6||||7 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125552) 2001 XY6||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125553) 2001 XO7||||8 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125554) 2001 XU9||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125555) 2001 XW9||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125556) 2001 XJ10||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125557) 2001 XU12||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125558) 2001 XM13||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125559) 2001 XN13||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125560) 2001 XS13||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125561) 2001 XN14||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125562) 2001 XP14||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125563) 2001 XH15||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125564) 2001 XV15||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125565) 2001 XQ16||||11 грудня 2001||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (125566) 2001 XJ17||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125567) 2001 XT17||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125568) 2001 XF18||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125569) 2001 XG18||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125570) 2001 XE19||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125571) 2001 XL19||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125572) 2001 XN19||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125573) 2001 XR19||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125574) 2001 XZ19||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125575) 2001 XU20||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125576) 2001 XQ21||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125577) 2001 XW22||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125578) 2001 XW23||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125579) 2001 XT24||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125580) 2001 XA25||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125581) 2001 XG25||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125582) 2001 XQ25||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125583) 2001 XB26||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125584) 2001 XU26||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125585) 2001 XN27||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125586) 2001 XF29||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125587) 2001 XL29||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125588) 2001 XT29||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125589) 2001 XS31||||14 грудня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (125590) 2001 XT31||||14 грудня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (125591) 2001 XA33||||10 грудня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 125592 Бутієрс (Buthiers)||||15 грудня 2001||Бютьє (Сена і Марна)||Жан-Клод Мерлен
|-
| (125593) 2001 XU34||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125594) 2001 XB40||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125595) 2001 XG41||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125596) 2001 XL44||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125597) 2001 XW44||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125598) 2001 XF45||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125599) 2001 XM45||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125600) 2001 XB46||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

125500